

Belgische personen
 Tim Smolders, een Belgisch voetballer
 Anja Smolders, een voormalige Belgisch atlete
 Theodoor Smolders, een Belgisch advocaat
 Lisa Smolders, een Belgisch radiopresentatrice

Nederlandse personen
 Hans Smolders, een Nederlands politicus en voormalig ijshockeyspeler
 Harrie Smolders, een Nederlandse springruiter
 Piet Smolders, een Nederlands journalist en ruimtevaartdeskundige

Fictieve personages
 Jan Smolders, een personage uit de Nederlandse folklore
 Danny Smolders, alias Aarslikker Danny, een ondernemer in beschuit bedacht door Hans Teeuwen

Politieke partij
 Lijst Smolders Tilburg, een Nederlandse politieke partij